Raphaël-Georges Lévy : homme politique et économiste français ;
 Raphaël Lévy : jouer professionnel français de cartes Magic.
 Raphaël Lévy : Juif lorrain accusé à tort d'avoir enlevé un enfant, torturé et condamné au bucher en 1669